Microsoft Build Developer Conference é uma conferência anual realizada pela Microsoft voltada para desenvolvedores de software que utilizam o Windows, Windows Phone, Azure e outras tecnologias da Microsoft. Foi feita pela primeira vez em 2011 e sucede os eventos anteriores da Microsoft, a Professional Developers Conference (que se tratava do desenvolvimento de software para o sistema operacional Windows) e MIX (que se tratava do desenvolvimento para a web da Microsoft, o Silverlight e ASP.NET).

Ligações externas 
  

 

 

Eventos relacionados com a informática
!